Етринген може бити:

 Етринген (Вертах), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Унтералгој.
 Етринген (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Мајен-Кобленц.